Il singolare dell'Open Prévadiès 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Josselin Ouanna era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Rubén Ramírez Hidalgo.

Michał Przysiężny ha battuto in finale Ramírez Hidalgo 4–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Marcel Granollers (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
  Josselin Ouanna (quartefinals)
  Michał Przysiężny (campione)

  Rubén Ramírez Hidalgo (finale)
  Édouard Roger-Vasselin (ritiro due to a left wrist)
  Kristof Vliegen (secondo turno)
  Jan Hernych (primo turno)
  Thierry Ascione (quartefinals)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2010